Miasta w USA:
 Colburn – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Colburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Colburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Colburn (ang. Colburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Colburn (ang. Colburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
W Wielkiej Brytanii:
 Colburn – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)